Бетти Гейл Роббинс (,  — ) — американская актриса, певица, модель пин-ап.

Биография 
Бетти Гейл Роббинс родилась 7 мая 1921 года в Чикаго, Иллинойс, США, хотя в одном источнике указано, что Роббинс родилась в городе , Индиана, и переехала в Чикаго, когда была маленькой. Роббинс была дочерью Артура и Бланш Роббинс. Она училась в семинарии Дженнингс в Ороре, Иллинойс. У Роббинс были способности к музыке и первое время она пела в клубах и церковных хорах. Окончила старшую школу Люси Флауэр в июне 1939 года.

Роббинс посещала модельную школу Веры Джонс в Чикаго и позировала для многих журналов и рекламы. В 1941 году в статье в газете Роббинс была описана как «известная модель, чье лицо появилось на обложках многих известных журналов, и чьи глаза и зубы стали торговыми марками [компаний] Murine и Iodent соответственно».

Роббинс пела в группе Фила Леванта в 1940 году, в 1941 году — с . Позже объединилась с некоторыми певцами в группу, которую они называли между собой «Герцогиня и её герцоги». Роббинс продолжала работать с некоторыми из лучших радио и группами той эпохи, в том числе с Беном Берни, Яном Гарбером и Холом Кемпом.

Студия 20th Century Fox заметила Роббинс и в 1942 году подписала с ней контракт. Её кинодебютом был фильм «» (1944). Обладая пин-ап внешностью, Гейл появилась на обложке журнала «Yank, The Army Weekly» в 1944 году и выступала на военных базах с труппой Боба Хоупа в следующем году.

Она вела «Дом Голливуда» (1949) и также появилась в «The Colgate Comedy Hour» (1950). В конце 50-х Гейл выпустила альбом «I’m a Dreamer» для Vik Label при поддержке Эдди Кано и его оркестра. После появления в «» (1958) и в нескольких телесериалах, Роббинс прекратила свою карьеру и полностью сосредоточилась на воспитании детей.

После того как её муж погиб в 1968 году при аварии здания, Гейл, оставшись с двумя дочерьми, решила возобновить свою карьеру. Она выступала в ночных клубах и она снялась в фильме «» (1972) и появилась на сцене в мюзикле Стивена Сондхейма «Компания» в 1975 году.

Она умерла от рака лёгкого 18 февраля 1980 года в  в возрасте 58 лет. Похоронена на кладбище Голливуд-Хилс в Лос-Анджелесе.

Роббинс была удостоена звезды на Голливудской «Аллее славы» за вклад в развитие киноиндустрии, которая находится по адресу Голливудский бульвар, 6510.

Личная жизнь 
В декабре 1943 года Роббинс вышла замуж за своего школьного возлюбленного Роберта Олсона во время его службы в ВВС США. Они были вместе до смерти Олсона в 1968 году. У них было две дочери — Виктория и Синтия.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 Гейл Роббинс на сайте Rotten Tomatoes
 Гейл Роббинс на сайте TCM

Умершие от рака лёгкого
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз